Бенкс () — англійське прізвище.

Відомі носії:

 Арон Бенкс (;  1966) — британський бізнесмен і політичний спонсор.
 Бріана Бенкс (, уроджена Бріа́на Ба́ні, ;  1978) — американська фотомодель, порноакторка.
 Гордон Бенкс (; 1937—2019) — англійський футбольний воротар.
 Джейкоб Бенкс (;  1991) — англійський співак та автор пісень.
 Джиммі Бенкс (; 1964—2019) — американський футболіст, що грав на позиції захисника
 Джозеф Бенкс (; 1743—1820) — англійський натураліст і ботанік, учасник першого плавання Джеймса Кука в 1768—1771.
 Джонатан Бенкс (;  1947) — американський актор кіно і телебачення.
  (;  1969) — англійська снукеристка.
 Елізабет Бенкс (, справжнє ім'я — Елізабет Мейрсел Мітчелл, ;  1974) — американська акторка.
 Ієн Бенкс (; 1954—2013) — шотландський письменник.
 Леслі Бенкс (; 1890—1952) — англійський актор театру і кіно.
 Ллойд Бенкс (, справжнє ім'я: Крістофер Чарльз Ллойд;  1982) — американський репер, учасник гурту G-Unit.
 Мод Бенкс (; 1880—1958) — колишня американська тенісистка.
  (, уроджений — ; 1947—2013) — гітарист рок-гурту «Yes».
 Рассел Бенкс (; 1940—2023) — американський письменник.
 Саша Бенкс (, справжнє ім'я ;  1992) — американська професійна реслерша.
 Тайра Бенкс (;  1973) — американська супермодель.
 Томмі Бенкс (;  1929) — англійський футболіст, що грав на позиції лівого захисника.
  (;  1950) — клавішник рок-гурту «Genesis».

Сценічне ім'я
 Бенкс (;  1988) — американська співачка.

Див. також 
 Бенкс (значення)

Англійські прізвища